Karolinenstraße steht für:
 Karolinenstraße (Ansbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Ansbach
 Karolinenstraße (Augsburg), eine alte Straße im Zentrum von Augsburg
 Karolinenstraße (Bamberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Bürgerliche Bergstadt
 Karolinenstraße (Eisenach), siehe Liste der Kulturdenkmale in Eisenach (Kernstadt)
 Karolinenstraße (Fürth), siehe Ensemble Karolinenstraße (Fürth)
 Karolinenstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-St. Pauli
 Karolinenstraße (Hof/Saale), siehe Liste der Baudenkmäler in Hof (Saale) #Karolinenstraße
 Karolinenstraße (Neustadt an der Weinstraße), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Neustadt an der Weinstraße (Kernstadt)

Siehe auch: